Il doppio  del Brasil Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Pablo Cuevas e Marcel Granollers erano i detentori del titolo, ma Granollers ha partecipato al torneo di Rotterdam.

Cuevas ha fatto coppia con Eduardo Schwank, ma ha perso nei quarti di finale contro Fabio Fognini e David Marrero.

Marcelo Melo e Bruno Soares hanno battuto in finale Pablo Andújar e Daniel Gimeno Traver 7–64, 6–3.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (campioni)

 Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno) 
 Pablo Cuevas /  Eduardo Schwank (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Brasil Open 2011